Суперкубок Саудівської Аравії з футболу 2014  — 2-й розіграш турніру. Матч відбувся 7 серпня 2014 року між чемпіоном Саудівської Аравії клубом Ан-Наср та володарем Королівського кубка Саудівської Аравії клубом Аш-Шабаб.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway
 Матч на goalzz

2014
Саудівська Аравія
Серпень 2014
2014 у Саудівській Аравії